Jean-Baptiste Bizien du Lézard (1785-1865), député de France de 1827 à 1831 ;
 Jean-Luc Bizien (né en 1963), auteur de polars et de fantasy français ;
 Marcel Bizien (1921-1944), militaire français des Forces françaises libres, tué le  lors de la Libération de Paris ;
 Marcel Yves Bizien (1920-1943), pilote de la France Libre, membre du groupe de chasse Normandie-Niémen, tué au combat le  en Union Soviétique ;
 Vincent Bizien (né en 1968), artiste français.